Bagludzhakh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Bāghlūjeh-ye Sardār, ort, Zanjan, 
 Bāghlūjeh-ye Āqā, ort, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar